

Aziende 
 Artesia – joint-venture 50% Ferrovie dello Stato y 50% SNCF

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Artesia – città della Contea di Los Angeles, California
 Artesia – città della Contea di Lowndes, Mississippi
 Artesia – città della Contea di Eddy, Nuovo Messico